Saudadensi – abitanti di Saudade do Iguaçu
Saudadensi – abitanti di Saudades